Ива́но-Франко́вская агломера́ция — городская агломерация с центром в городе Ивано-Франковск. Расположена в предгорье Карпат.

Главными факторами создания и существования агломерации являются транспортные потоки между Балтийским и Чёрным морями в Прикарпатье. Также агломерация является культурным центром области. К общине относят Ивано-Франковскую, Угриновскую, Загвоздьевскую, Ямницкую, Тысменицкую, Езупольскую и Лисецкую общины.

Примерная статистика (2001):
 Численность населения — 504,4 тыс. чел.
 Площадь — 3 026 кв. км.
 Плотность населения — 166,7 человек/кв. км.

Источники 
 Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945—1991 рр: Монографія/ М. А. Алфьоров — Донецьк: Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім» 2012. — 552 с

Ивано-Франковск
Ивано-Франковский район